Znane osoby noszące nazwisko Kowzan:
 Artur Julian Kowzan – poeta, historyk
 Borys Kowzan – sowiecki lotnik, pułkownik
 Franciszek Kowzan – poeta, powstaniec
 Tadeusz Kowzan – historyk literatury, teatrolog